

Компель — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Компель — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства